Verinhon (en francès Vérignon) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Administració

Demografia

Referències 

Municipis del Var